Sosnjaki () ist ein russischer Ortsname:
 Sosnjaki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Tunnischken, 1938 bis 1946: Schneckenwalde, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Sosnjaki, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Pillupönen, 1938 bis 1946: Kuttenhöh, Kreis Insterburg, Ostpreußen)